Марта Торен (1925—1957) — шведська акторка.
 Улоф Торен (1718—1753) — шведський ботанік та священик, один з «апостолів Ліннея».

 Романеш-Торен — муніципалітет у Франції, в регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
Шведські прізвища